Karl von Meck – imprenditore russo
 Joseph Meck – compositore, violinista e maestro di cappella tedesco
 Nadežda Filaretovna von Meck – mecenate russa